Primeira Liga (2013/2014) – 80. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Portugalii. Liga liczyła 16 zespołów. 14 z nich utrzymało się dzięki pozycji zajętej w poprzednim sezonie, a dwie wywalczyły awans z niższej klasy rozgrywkowej. Rozgrywki rozpoczęto 18 sierpnia 2013 roku, a zakończono 11 maja 2014. Tytułu mistrzowskiego broniła drużyna , ale nowym mistrzem został zespół , który zdobył tytuł po raz 33. w historii co jest rekordem w portugalskiej lidze.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (15.) oraz  (16.).

Tabela 

||rowspan=5 style="background-color:#F9F9F9;"|

||rowspan=3 style="background-color:#F9F9F9;"|

Wyniki spotkań

Baraże o utrzymanie 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz pomiędzy przedostatnią drużyną sezonu Paços de Ferreira, a 4. drużyną sezonu w Segunda Liga (trzecią drużyną, jeżeli nie uwzględnimy zespołów rezerw, które nie mogą awansować do Primeira Liga) - Desportivo das Aves.

Pierwszy mecz

Rewanż

Najlepsi strzelcy 

 

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Portugalii
2013 w Portugalii
2014 w Portugalii